Список названий звёзд содержит список собственных названий звёзд с их номерами в каталоге ярких звёзд (HR), а также каталогах Гендри Дрейпера (HD) и Hipparcos (HIP).

Названия, придуманные в рамках проекта «NameExoWorlds» выделены . Названия китайского происхождения выделены . Названия, взятые из традиционных культур Африки, Австралии и Океании выделены .

См. также 
 Список звёзд по созвездиям

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Собственные имена звёзд
 Названия звёзд, Ян Ридпат
 Названия звёзд на сайте «Мифология и история созвездий»
 Неподвижные звёзды, имеющие собственные имена на AstroLogic.ru
 SkyEye: (Un)Common Star Names
 cdsarc archives, cat IV/22: FK5 — SAO — HD — Common Name Cross Index

Списки звёзд
Астронимика